Őszapó madárnem (Aegithalos), a verébalakúak (Passeriformes) rendjében az őszapófélék (Aegithalidae) családjában
 Őszapó madárfaj (Aegithalus caudatus), mely törzsfaj számos alfaját leírják, ebben mind európai, mind ázsiai alakok megtalálhatóak